109 км,109-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Казахстан 
 109 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 709389

Россия 
 Путевая Усадьба 109 км,  109 км — упразднённый в 2001 году населённый пункт в Кольском районе Мурманской области. 
 109 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 923617
 Разъезд 109 км — железнодорожный разъезд Куйбышевской железной дороги. Код 630622
 109 км — железнодорожная платформа Брянско-Орловского направления Московской железной дороги, расположенная в деревне Бабинка Карачевского района Брянской области. Код 200411
 109 км — железнодорожная платформа Смоленского направления Московской железной дороги. Код 183127
 109 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 238137
 109 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 206916
 109 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 186163
 109 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 017478
 109 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 795331
 109 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 783717

Узбекистан 
 109 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 722627